Kwantowanie (fizyka), inaczej kwantyzacja
 Kwantyzacja (technika)
 Kwantyzacja kolorów